Лепеха жидівська — народна назва різних рослин:
 Очерет звичайний (Phragmites australis)
 Аїр тростиновий (Acorus calamus)

Джерело 
 Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004 р. (Ю. Кобів)